Dades de la Temporada 1929-1930 del RCD Espanyol.

Fets Destacats 
 20 de novembre de 1929: En partit del Campionat de Catalunya, Espanyol 10 - Júpiter 1.
 29 de desembre de 1929: En partit de lliga espanyola, Real Madrid 2 - Espanyol 4.
 19 de gener de 1930: En partit de lliga espanyola, Espanyol 4 - Barcelona 0.
 23 de febrer de 1930: En partit de lliga espanyola, Athletic 6 - Espanyol 0.
 2 de març de 1930: En partit de lliga espanyola, Espanyol 8 - Reial Madrid 1.
 23 de març de 1930: En partit de lliga espanyola, Barcelona 5 - Espanyol 4.
 8 de juny de 1930: Copa Mata-La Riva: Europa 3 - Espanyol 1.
 agost de 1930: L'Espanyol traspassa a Ricard Zamora al Reial Madrid per 150.000 pessetes, xifra rècord a l'època.

Resultats i Classificació

Campionat de Catalunya

Lliga i Copa d'Espanya 
 Lliga d'Espanya: Quarta posició amb 20 punts (18 partits, 9 victòries, 2 empats, 7 derrotes, 40 gols a favor i 33 en contra).
 Copa d'Espanya: Eliminat a semifinals per Reial Madrid (1-0, 0-2).

Plantilla

Referències 

Temporades del RCD Espanyol
Competicions esportives del 1929 a Catalunya
Competicions esportives del 1930 a Catalunya